Александра Митрофановна Дорохина (17 апреля 1941, с. Молодовск, Сретенский район, Читинская область — 23 июня 2019, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, артистка театра «Ленком».

Биография 
Александра Дорохина родилась 17 апреля 1941 года в селе Молодовск Сретенского района Читинской области. В 1965 году окончила школу-студию МХАТ (курс В. П. Маркова). С 1967 года — артистка театра «Ленком».

Творчество

Роли в театре 

 «Мольер» — Арманда
 «Суджанские мадонны» — Марина Петриченко
 «Круглый стол с острыми углами» — певица в казино
 «Перекрёсток судьбы» — Полина
 «Дождь — хорошая погода» — Аня
 «Золотой ключик» — Жаба
 «Беспокойная старость» Леонида Рахманова — Кухарка
 «Конец Хитрова рынка» — проститутка
 «Голубая роза» — девушка
 «Вечером, после работы» — Дуся, продавщица в ларьке
 «Колонисты» — девушка определённых занятий
 «Автоград XXI» Ю. Визбора, М. Захарова. Режиссёр: Марк Захаров — официантка
 «Тиль» — проститутка
 «Иванов» А. П. Чехова — гостья
 «Ясновидящий» — Альма
 «Гамлет» Шекспира. Режиссёр: Г. А. Панфилов — леди
 «Царь-рыба» — Мозглячиха
 «Поминальная молитва» Григория Горина — трактирщица
 «Бременские музыканты» — охранник
 «Чайка» А. П. Чехова — горничная
 «Варвар и еретик» (по роману Ф. М. Достоевского «Игрок») — кельнерша
 «Плач палача» — кассирша

Фильмография 

 1965 — Ваш сын и брат — Саша
 1966 — Ожидания — доярка
 1967 — Бабье царство — Марина
 1969 — Зинка (короткометражный) — Валя
 1973 — Неисправимый лгун — мама Миши
 1974 — Контрабанда — медсестра
 1970 — Вас вызывает Таймыр — женщина с детьми
  — Конец Любавиных — эпизод
 1977 — Про Красную Шапочку — мать рёбенка
 1977 — 12 стульев — секретарша месткома коммунальников в уездном городе N
 1981 — Отец Сергий
 1981 — Незваный друг
 1981 — Любовь моя вечная
 1985 — Город невест
 1986 — Кин-дза-дза! — крупная женщина в тоннеле
 1987 — Время летать — служащая аэропорта
 1995 — Пьеса для пассажира
 2002 — Улыбка Мелометы
 2005 — Рублевка Live
 2007 — Кулагин и партнёры
 2007 — Срочно в номер — клиентка
 2008 — Девять признаков измены

Примечания

Ссылки 
 Биография А. М. Дорохиной на сайте театра «Ленком»
 КиноПоиск: Александра Дорохина
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы «Ленкома»